Amanda (voornaam), een meisjesnaam
Operatie Amanda, een operatie van de UNPF in Bosnië en Herzegovina in 1994
Amanda (roman), een roman van Candice F. Ransom uit 1984
Amanda (slak), een geslacht van slakken
Amanda (software), een back-upprogramma voor computers

Plaatsen
Amanda (Ohio), een plaats (village) in de Amerikaanse staat Ohio
Amanda Park, Washington, een plaats in de Amerikaanse staat Washington
 725 Amanda, een planetoïde
 Amanda Bay, Princess Elizabeth Land, op Antarctica

Muziek
Amanda (zanger), een Zweeds popzanger
Amanda (Boston), een hit van de Amerikaanse rockgroep Boston (band)
Amanda (Bob McDill), een door Bob McDill geschreven lied - single van Don Williams in 1973 en van Waylon Jennings uit 1979
Amanda" (Jimmy Jansson), lied van Jimmy Jansson van het Melodifestivalen uit 2007

Film
Amanda (filmprijs), Noorse filmprijs
Amanda (1996), een Amerikaanse film uit 1996
Amanda (2009), een film van Steve Marra uit 2009